El U.S. Virgin Islands Paradise Jam es un torneo anual de baloncesto universitario que se disputa en noviembre; normalmente el torneo masculino la semana antes del Día de Acción de Gracias y el femenino durante la semana del Día de Acción de Gracias. Se disputa en el Sports and Fitness Center en Saint Thomas (Islas Vírgenes). El evento se comenzó a celebrar en 2000, únicamente la edición femenina, aunque un año después se añadió la masculina. El formato constaba originalmente de un torneo entre seis equipos con los mismos divididos en dos grupos de tres, en sistema de todos contra todos, y siendo los puestos de los equipos en sus respectivos grupos los que decidían los accesos al partido por la quinta plaza, el partido de consolación y las semifinales. En 2006, el formato fue cambiado al tradicional torneo de ocho equipos donde todos juegan tres partidos, comenzando por los cuartos de final. La Salle es la universidad con más apariciones, con tres.

Campeones

Ediciones masculinas

2009 
 20-23 de noviembre: St. Thomas
{{8TeamBracket | RD1= Cuartos de final
| RD2= Semifinales | RD3= Final 
| RD1-seed1= 
| RD1-team1=DePaul
| RD1-score1= 60
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=Northern Iowa
| RD1-score2= 52
| RD1-seed3= 
| RD1-team3=East Carolina
| RD1-score3= 66
| RD1-seed4= 11
| RD1-team4=Tennessee
| RD1-score4= 105
| RD1-seed5= 
| RD1-team5=Saint Joseph's
| RD1-score5= 84
| RD1-seed6= 
| RD1-team6=Boston College
| RD1-score6= 80
| RD1-seed7= 
| RD1-team7=South Dakota State
| RD1-score7= 63
| RD1-seed8= 7
| RD1-team8=Purdue| RD1-score8= 74
| RD2-seed1= 
| RD2-team1=DePaul
| RD2-score1=53
| RD2-seed2= 11
| RD2-team2=Tennessee| RD2-score2=57
| RD2-seed3= 
| RD2-team3=Saint Joseph's
| RD2-score3=60
| RD2-seed4= 7
| RD2-team4=Purdue| RD2-score4=85
| RD3-seed1= 11
| RD3-team1=Tennessee
| RD3-score1=72
| RD3-seed2= 6
| RD3-team2=Purdue| RD3-score2=73
}}

 2008 
 21-24 de noviembre: St. Thomas 2007 
 16-19 de noviembre: St. Thomas 2006 
 17-20 de noviembre: St. Thomas 2005 
 18-21 de noviembre: St. Thomas/St. JohnSaint John Division 
-Old Dominion 74, Georgia 65 
-Old Dominion 65, Fordham 52 
-Georgia 78, Fordham 69 Saint Thomas Division 
-Wisconsin 80, Norfolk State 51 
-Wisconsin 95, Eastern Kentucky 89 
-Eastern Kentucky 67, Norfolk State 60 

- Ronda final Partido por el 5º puesto: Fordham 72, Norfolk State 53 Partido de consolación: Georgia 76, Eastern Kentucky 68 Final: Wisconsin 84, Old Dominion 81 

 2004 
 19-22 de noviembre: St. Thomas/St. JohnSaint John Division 
-Austin Peay 52, Saint Louis 45 
-Eastern Michigan 73, Austin Peay 59
-Eastern Michigan 61, Saint Louis 58 Saint Thomas Division 
-Arkansas 72, Winthrop 49
-Winthrop 89, Troy 80
-Arkansas  89, Troy 54 

- Ronda final Partido por el 5º puesto: Saint Louis 63, Troy 55 Partido de consolación: Winthrop 52, Austin Peay 36 Final: Arkansas 82, Eastern Michigan 64 

 2003 
 22-25 de noviembre: St. Thomas/St. JohnSaint Thomas Division 
-Monmouth 69, Appalachian State 65 
-Boston College 92, Appalachian State 67 
-Boston College 60, Monmouth 50 Saint John Division 
-Wichita State 74, La Salle 71 
-Hampton 68, La Salle 64 
-Wichita State 68, Hampton 65 

- Ronda final Partido por el 5º puesto: Appalachian State 59, La Salle 48Partido de consolación: Monmouth 64, Hampton 52 Final: Boston College 84, Wichita State 81 

 2002 
 22-25 de noviembre: St. Thomas/St. JohnSaint John Division 
-St. Bonaventure 91, Virginia Tech 78 
-St. Bonaventure 65, Michigan 53 
-Virginia Tech 65, Michigan 53 Saint Thomas Division 
-Brigham Young 71, Toledo 56
-Brigham Young 73, Kansas State 64 
-Toldeo 58, Kansas State 50 

- Ronda final Partido por el 5º puesto: Kansas State 82, Michigan 71 Partido de consolación: Virginia Tech 58, Toledo 45 Final: Brigam Young 66, St. Bonaventure 57 

 2001 
 17-20 de noviembre: St. Thomas/St. JohnSaint John Division 
-Clemson 70, Morris Brown 57 
-La Salle 63, Morris Brown 49 
-Clemson 81, La Salle 69 Saint Thomas Division 
-UAB 79, Eastern Michigan 66 
-Miami (FL) 93, Eastern Michigan 56 
-Miami (FL) 81, UAB 79 

- Ronda final Partido por el 5º puesto: Eastern Michigan 67, Morris Brown 55Partido de consolación: La Salle 63, UAB 58 Final''': Miami (FL) 67, Clemson 65

Enlaces externos 
 Web oficial del U.S. Virgin Island Paradise Jam Tournament

Torneos de baloncesto universitario masculino